Erlang bezeichnet:
 eine Pseudomaßeinheit für die Verkehrsbelastung von Netzwerkleitungen, siehe Erlang (Einheit)
 ein Warteschlangenmodell, siehe Erlang C bzw. Erlang B
 eine Programmiersprache und ein Laufzeitsystem, siehe Erlang (Programmiersprache)
 eine Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Stochastik, siehe Erlang-Verteilung

Erlang ist der Familienname folgender Personen:
 Agner Krarup Erlang (1878–1929), dänischer Mathematiker und Ingenieur
 Wilfried Beck-Erlang (1924–2002), deutscher Architekt

二郎 (Pinyin: Èrláng) ist der Name von:
 die Großgemeinde Erlang (二郎镇) im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Erlang (Gulin)
 die Großgemeinde Erlang (二郎镇) des Stadtbezirks Hechuan in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Erlang (Hechuan)
 die Großgemeinde Erlang (二郎镇) im Kreis Susong in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Erlang (Susong)
 die Gemeinde Erlang (二郎乡) im Kreis Cheng in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Erlang (Cheng)
 die Gemeinde Erlang (二郎乡) im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Erlang (Dazhu)
 die Gemeinde Erlang (二郎乡) im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Erlang (Taihe)
 die Gemeinde Erlang (二郎乡) im Kreis Xiping in der chinesischen Provinz Henan, siehe Erlang (Xiping)
 die Gemeinde Erlang (二郎乡) im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Erlang (Xishui)
 Erlang Shen (二郎神), ein chinesischer Gott

Siehe auch:

 Erlangen